Easy Trike est un constructeur de trike de nationalité allemande.

Notes et références

Lien externe 
  Easy Trike

Constructeur motocycle ayant son siège en Allemagne